The Return of the Mixtape Millionaire (G-Unit Radio Part 13) — тринадцятий мікстейп із серії G-Unit Radio. Містить пісні американського реп-гурту G-Unit та інших підписантів лейблу G-Unit Records. Гост: DJ Whoo Kid.

До релізу потрапили ексклюзивні пісні, живі виступи з промо-туру територією США на підтримку другого студійного альбому 50 Cent, The Massacre, треки з дебютної платівки Єйо Thoughts of a Predicate Felon. «300 Shots» є дисом на The Game. Mase пізніше записав додатковий куплет, трек увійшов до Back to Business (G-Unit Radio Part 14). Продюсер «Be Dead»: Red Spyda.

Список пісень

Чартові позиції 
Реліз протримався 2 тижні у французькому топ-150.

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми G-Unit